L’île Ronde peut désigner :
 l’île Ronde, dans l'archipel d'Hochelaga à Laval, au Canada ;
 l’île Ronde, une île des Kerguelen ;
 l’île Ronde, une île de Maurice ;
 l’île Ronde, une île de Grenade dans l'archipel des Grenadines ;
 l’île Ronde, une île des Seychelles ;
 l’île Ronde, une île près du continent Antarctique ;
 l’île Ronde, une ancienne île près de Montréal au Canada ;
 l'île Ronde, une île de Saint-Sulpice (Lanaudière), dans le fleuve Saint-Laurent au Canada ;
 l’île Ronde, une île de la rade de Brest.

On retrouve aussi la forme anglaise de Round Island : 

En Australie:
 Round Island (Queensland), Îles Frankland
 Île Round (Tasmanie), Hogan, au nord du détroit de Bass

Au Royaume-Uni:
 Round Island (Dorset)
 Round Island Light (Angleterre)
 Round Island (Comté de Down), un townland dans le Comté de Down, NoIrlande du Nord
 Round Island (Comté de Fermanagh), un townland dans le Comté de Fermanagh, Irlande du Nord

Aux États-Unis:
 Round Island (Île aléoutienne), Alaska
 Bumpkin Island, Massachusetts, connu aussi sous le nom de Round Island :
 Round Island (Nanticoke Rive) au Maryland
 Round Island (Michigan)
 Round Island Light (Michigan), un phare sur l'île nommé ci-dessus
 Round Island (Mississippi)